La rosa tatuata (The Rose Tattoo) – dramma di Tennessee Williams del 1951
 La rosa tatuata (The Rose Tattoo) – film del 1955 diretto da Daniel Mann
 The Rose Tattoo – album di Freddie Hubbard del 1983

Pagine correlate 
 La rosa tatuata